Eva-Lotta Kiibus (ur. 17 stycznia 2003 w Tallinnie) – estońska łyżwiarka figurowa, startująca w konkurencji solistek. Uczestniczka igrzysk olimpijskich (2022), uczestniczka mistrzostw świata i Europy, medalistka zawodów z cyklu Challenger Series oraz dwukrotna mistrzyni Estonii (2020, 2021).

Osiągnięcia

Przypisy

Bibliografia 
 

Estońscy łyżwiarze figurowi
Estońscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Ludzie urodzeni w Tallinnie
Urodzeni w 2003